Wolferting ist der Ortsname von

 Wolferting (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wolferting (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Wolferding